Icewind Dale har flere betydninger:
 Icewind Dale (bogserie) – en serie fantasybøger
 Icewind Dale (område) – et fiktivt område
 Icewind Dale (computerspil) – et computerspil